Павел Герасимов:
 Герасимов, Павел Александрович (род. 1979) — российский прыгун с шестом, призёр чемпионата мира.
 Герасимов, Павел Иванович (1915—1991) — советский дипломат.